Lascelles ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Lascelles (1887–1981), Privatsekretär von König George VI. und Königin Elizabeth II.
 Frank Lascelles (1841–1920), britischer Diplomat
 Gerald Lascelles (1924–1998), britischer Adeliger
 Jamaal Lascelles (* 1993), englischer Fußballspieler
 James Lascelles (* 1953), britischer Musiker
 William Lascelles (1798–1851), britischer Politiker
 Francis Lascelles (1624–1697), britischer Politiker
 Thomas Lascelles (1612–1667), britischer Politiker
 Edward Lascelles, 1. Earl of Harewood (1740–1820), britischer Adeliger
 Henry Lascelles, 2. Earl of Harewood (1767–1841), britischer Adeliger
 Henry Lascelles, 3. Earl of Harewood (1797–1857), britischer Adeliger
 Henry Lascelles, 4. Earl of Harewood (1824–1892), britischer Adeliger
 Henry Lascelles, 5. Earl of Harewood (1846–1929), britischer Adeliger
 Henry Lascelles, 6. Earl of Harewood (1882–1947), britischer Adeliger
 George Lascelles, 7. Earl of Harewood (1923–2011), britischer Adeliger
 David Lascelles, 8. Earl of Harewood (* 1950), britischer Film- und Fernsehproduzent
 Mary Lascelles (1900–1995), britische Literaturwissenschaftlerin
 Alexander Lascelles, Viscount Lascelles (* 1980), britischer Adeliger